Výraz Duhový most, případně jeho anglický ekvivalent Rainbow Bridge může znamenat:

 Duhový most – skalní oblouk v Utahu považovaný za největší skalní oblouk na světě
 Bechyňský most Duha – obloukový most v Bechyni přes řeku Lužnici, nazývaný také Duhový most
 Duhový most (pověst) – místo v nebi, kam se dostane duše zesnulých mazlíčků
 Bifröst – duhový most v severské mytologii
 Rainbow Bridge (Kansas) – most na silnici Route 66 poblíž Rivertonu v Kansasu
 Rainbow Bridge (Niagarské vodopády) – most u Niagarských vodopádů
 Rainbow Bridge (Tokio) – visutý most v severní části Tokijského zálivu v Japonsku
 Rainbow Bridge (Texas) – most přes řeku Neches v jihovýchodní části Texasu, USA
 Rainbow Bridge (Oxford) – most pro pěší přes řeku Cherwell v Oxfordu v Anglii

Rozcestníky - místopisné jméno